Carlo Pinzani (ur. 15 czerwca 1968) – włoski skoczek narciarski, trener, srebrny medalista drużynowego konkursu mistrzostw świata juniorów w 1986, trzykrotny medalista mistrzostw Włoch.

Przebieg kariery 
W latach 1985–1992 startował w zawodach Pucharu Świata, jednak nigdy nie zdobył punktów do klasyfikacji generalnej. 13 lutego 1986 w Lake Placid, podczas mistrzostw świata juniorów zdobył srebrny medal w konkursie drużynowym, w którym wystartował z Virginio Lunardim i Paolo Rigoni. Reprezentanci Włoch przegrali wówczas z drużyną Republiki Federalnej Niemiec. W 1991 wystąpił także w mistrzostwach świata seniorów i w konkursie skoków na skoczni dużej był 45., a w konkursie drużynowym zajął dziewiąte miejsce. W sezonie 1991/1992 zdobył 10 punktów do klasyfikacji Pucharu Kontynentalnego, co pozwoliło mu na zajęcie 62. miejsca w łącznym zestawieniu.

Trzykrotnie stawał na podium mistrzostw Włoch w skokach narciarskich. W 1985 roku zdobył brązowy medal, a w 1988 i 1992 wywalczył medale srebrne.

Po zakończeniu kariery zawodniczej został trenerem skoków narciarskich. Był między innymi pierwszym trenerem Stefano Chiapolino, który pod jego pieczą wygrał zawody w Tarvisio w wieku 11 lat. W sezonach 2006/2007 i 2007/2008 pełnił funkcję szkoleniowca kadry B mężczyzn w reprezentacji Włoch.

W sierpniu 2007 był jednym z pięciu sędziów oceniających styl skoków w zawodach Letniego Grand Prix w kombinacji norweskiej w Val di Fiemme.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Mistrzostwa świata juniorów

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Włoscy trenerzy skoków narciarskich
Urodzeni w 1968
Włoscy skoczkowie narciarscy